

Трошково — село, гміна Біштинек, Бартошицький повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство

Трошково — присілок, Раменський район, Московська область
 Трошково — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область